Plusieurs albums musicaux portent le nom de Live in Seattle, généralement utilisé pour qualifier un album en concert dans la ville américaine de Seattle ; on compte parmi ceux-ci :
 , album de John Coltrane sorti en 1965 ;
 , album de  sorti en 2005 ;
 , album de Jay Farrar sorti en 2004 ;
 , album de Zony Mash sorti en 2001 ;
 , album de Doug Yule sorti en 2000.